Del Plata puede referirse a:
AM del Plata, estación de radio argentina.
Club Atlético Del Plata, club argentino desaparecido.